Грегори () — английская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Грегори, Август (1819—1905) — английский путешественник и топограф.
 Грегори, Адам (род. 1987) — американский актёр.
 Грегори, Алекс (род. 1984) — британский гребец, двукратный олимпийский чемпион.
 Грегори, Бенджи (род. 1978) — американский актёр.
 Грегори, Бернхард (1879—1939) — эстонский шахматист.
 Грегори, Бернард Пауль (1919—1977) — французский физик.
 Грегори, Дерек (род. 1951) — британский географ.
 Грегори, Джеймс (1638—1675) — шотландский математик и астроном.
 Грегори, Джеймс — американский актёр.
 Грегори, Джон Уолтер (1864—1932) — английский геолог, исследователь Восточной Африки и Австралии.
 Грегори, Дориан (род. 1971) — американский актёр.
 Грегори, Дэвид (1659—1708) — шотландский математик и астроном, племянник Джеймса Грегори.
 Грегори, Изабелла Огаста (урождённая Изабелла Августа Персе; 1852—1932) — ирландская писательница, драматург и собирательница фольклора.
 Грегори, Иоганн Готфрид (1631—1675) — один из организаторов и режиссёров первого придворного театра в России.
 Грегори, Лео (род. 1978) — британский актёр.
 Грегори, Мастен (1932—1985) — американский автогонщик.
 Грегори, Мелисса (род. 1981) — американская фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Грегори, Мэри Роджерс (1846—1919) — американская художница.
 Грегори, Ник (род. 1960) — американский деятель телевидения, главный метеоролог телеканала WNYW (FOX 5) в Нью-Йорке.
 Грегори, Пол (род. 1941) — американский экономист.
  (1913—1990) — британский физиолог.
 Грегори, Тед (род. 1965) — американский профессиональный футболист.
 
 Грегори, Филиппа (род. 1954) — британская писательница и сценаристка.
 
 Грегори, Фрэнсис (1821—1888) — английский и австралийский топограф, исследователь Западной Австралии.

Топоним 
 
 Грегори — шоссе штата Квинсленд, Австралия.
 Грегори — крупный древний ударный кратер расположенный в экваториальной части обратной стороны Луны.

См. также 
 Григорий
 Грегорич